Maximilian I, tysk-romersk kejsare, född 22 mars 1459 i Wiener Neustadt, död 12 januari 1519 i Wels, var ärkehertig av Österrike och tysk-romersk kejsare från 1508. Han var son till Fredrik III och Eleonora av Portugal.

Biografi 
Genom sin framsynta dynastipolitik (”Andra må föra krig, du lyckliga Habsburg, gift dig!”) skapade han förutsättningar för Habsburgs framtida maktställning i Europa. År 1477 gifte han sig med Maria av Burgund och kom på så sätt i besittning av Nederländerna och sonen Filips äktenskap med Johanna den vansinniga ledde till habsburgsk tronföljd i det spanska världsväldet. Han slöt år 1499 freden i Basel med schweiziska edsförbundet, vilket gav edsförbundet en hög grad av självständighet.

Maximilian var kulturellt intresserad och beskyddare av konstnären Albrecht Dürer.

Familj 
 Maria av Burgund (1457–1482; giftermål 1477)
 Anna av Bretagne (giftermålet 1490 annullerat 1492 innan de hunnit träffas)
 Bianca Maria Sforza (1493–1510)

I första äktenskapet föddes bland andra sonen Filip I av Kastilien och dottern Margareta (1480–1530), som var ståthållare i Nederländerna.

Han efterträddes av sin sonson, Karl V.

Anfäder

Referenser

Noter

Externa länkar 

Personer i Österrike under 1500-talet
Österrikes regenter
Huset Habsburg
Tysk-romerska kejsare
Riddare av Strumpebandsorden
Män
Födda 1459
Avlidna 1519
Personer från Wiener Neustadt
Walhalla
Pretendenter till Ungerns tron